Hecateo (Ἑκαταῖος) puede referirse a:

 Hecateo o Hecátero, un personaje de mitología griega.
 Hecateo de Mileto (finales del siglo VI a. C. - principios del siglo V a. C.), historiador y geógrafo griego 
 Hecateo de Abdera, también llamado Hecateo de Teos, historiador y filósofo griego del siglo IV a. C.
 Hecateo de Cardia, tirano del siglo IV a. C.
 Hecateo de Eretria, historiador nacido ca. 300 a. C..
 Hecateo, rey de los sindos.